Huszejn Gadanfari (, a nemzetközi sajtóban Hussein Ghadanfari; 1957. április 16. –) kuvaiti nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása távközlési szakember.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2002-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kuvaiti labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2002-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra, valamint Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta.A tornákon az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Források 

Kuvaiti labdarúgó-játékvezetők
1957-ben született személyek
Élő személyek